Delta Force: Task Force Dagger — тактический шутер от первого лица, самостоятельное дополнение для Delta Force: Land Warrior, разработанное компанией Zombie Studios и посвященное специальным операциям элитных военных подразделений в Афганистане. Издавалось компанией-владельцем франшизы NovaLogic в мире, и 1С в СНГ. После того, как 2016 году THQ Nordic приобрела права на франшизу, компания занимается распространением игры посредством сервисов цифровой дистрибуции. Task Force Dagger, как и другие игры серии, можно приобрести в Steam, а с 23 марта 2017 года —  в GOG.

Описание 
Геймплейно игра похожа на предыдущие части серии — игроку дается определенные задания, которые он должен выполнить для выполнения миссии, так же могут присутствовать условия, при которых миссия будет провалена. При этом открытые локации и возможность выбора любого оружия из доступного арсенала перед каждой миссией дают широкую тактическую свободу действий. Сами задания разнообразны: уничтожение противника, уничтожение техники противника, кража разведданных, захват лидера террористов, освобождение заложников, разведка и т.д. Как и в Land Warrior, игрок может выбрать бойца — оперативника из различных спецподразделений стран НАТО и Содружества. Помимо собственно отряда Дельта в игре представлена возможность играть за бойца: Зеленых Беретов, Морских Котиков, Специальной оперативной группы ЦРУ, SAS, SASR, JTF-2, Рейнджеров армии США, корпуса Морской Пехоты США, Военных Парашютистов-Спасателей

Помимо одиночного режима игре присутствуют кооператив и мультиплеер.

В комплекте с игрой поставляется редактор карт.

Ссылки 
  Официальный сайт на русском языке
 Официальный сайт на английском языке
 Официальный сайт Novalogic на английском языке

Task Force Dagger
Компьютерные игры 2002 года
Многопользовательские игры
Шутеры от первого лица
Тактические шутеры
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные Zombie Studios
Компьютерные игры, изданные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные 1С
Игры только для Windows
Дополнения к компьютерным играм